San Germano Vercellese — comuna italiana do Piemonte
 San Germano Chisone — comuna italiana do Piemonte
 San Germano dei Berici — comuna italiana do Vêneto
 Piedimonte San Germano — comuna italiana do Lácio

Desambiguações de topônimos